Mareuil ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Mareuil (Charente) im Département Charente
Mareuil (Dordogne) im Département Dordogne

mit Namenszusatz:
Mareuil-Caubert im Département Somme
Mareuil-en-Brie im Département Marne
Mareuil-en-Dôle im Département Aisne
Mareuil-la-Motte im Département Oise
Mareuil-le-Port im Département Marne
Mareuil-lès-Meaux im Département Seine-et-Marne
Mareuil-sur-Arnon im Département Cher
Mareuil-sur-Ay im Département Marne
Mareuil-sur-Cher im Département Loir-et-Cher
Mareuil-sur-Lay-Dissais im Département Vendée
Mareuil-sur-Ourcq im Département Oise
Vieux-Mareuil im Département Dordogne 

Wahlkreis:
Kanton Mareuil-sur-Lay-Dissais im Département Vendée